Ланке — коммуна на юго-западе Франции в департаменте Дордонь административного региона Аквитания.
 Замок Ланке — французский замок, находящийся на территории коммуны Ланке в департаменте Дордонь.